Kumbang (Keumala), een plaats in Indonesië
Kumbang (Tanah Pasir), een plaats in Indonesië
Kumbang (Mutiara), een plaats in Indonesië
Kumbang (Mila), een plaats in Indonesië
Kumbang (Delima), een plaats in Indonesië
Kumbang (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië
Kumbang (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing